Landtagswahlkreis 114 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund IV (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Lippe II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund IV (1966 bis 1957)
 Landtagswahlkreis Hamm (1947 bis 1962)